San Miguel Island steht für:

 San Miguel Island (Kalifornien)
 San Miguel Island (Philippinen)